Godel bezeichnet:
 Godel, Bach auf der Insel Föhr
 in Nord- und Mittelhessen die Patentante
 den Asteroiden (3366) Gödel
 Godel-Eishafen, eine Bucht vor der Küste des Königin-Maud-Lands, Antarktika

Godel ist der Familienname folgender Personen:
 Arkadiusz Godel (* 1952), polnischer Fechter
 Arthur Godel (* 1946), Schweizer Kulturjournalist
 Charles Godel (1866–1939), Schweizer Politiker
 Gaston Godel (1914–2004), Schweizer Leichtathlet
 Georges Godel (* 1952), Schweizer Politiker
 Rainer Godel (* 1968), deutscher Germanist
 Robert Godel (1902–1984), Schweizer Altphilologe, Turkologe, Armenologe, Linguist und Romanist
 Vahé Godel (* 1931), Schweizer Schriftsteller und Übersetzer

Siehe auch:
 Gödel